Бетьки () — село в Тукаевском районе Татарстана, административный центр Бетькинского сельского поселения.

География 
Расположено на левом берегу Камы в месте впадения в неё реки Бетьки, примерно в 9 км ниже по течению от Нижнекамской ГЭС в Набережных Челнах. Имеются грузовые причалы на Каме, автомобильная и железная дороги от посёлка Круглое Поле.

Население 

Национальный состав: 52 % — русские, 40 % — татары.

История 
Основано не позднее 2-й половины XVII века. В дореволюционных источниках известно также под названием Богородское.

Примечания 

Населённые пункты Тукаевского района
Населённые пункты на Каме